

Minéralogie 
 Une opale est un minéral composé de silice hydratée.
 OPAL-CT (Lussatite) est une des quatre variétés d'opale.

Prénom 
 Opale est un prénom féminin et masculin fêté le 10 mars.

Toponyme 
 
 La Côte d'Opale est une région côtière française avoisinant la Belgique.

Autres 
 Opale est une super-héroïne créée par Marvel Comics.
 Opale Koboï est un des nombreux personnages de la saga Artemis Fowl d'Eoin Colfer.
 L'Union Sportive Boulogne Côte d'Opale est un club de football français.
 Opale, sous-marin de la marine française de classe Émeraude construit en 1903.
 Organisation Opale et Stade évolutif Opale sont des termes de Frederic Laloux dans son livre Reinventing Organizations : Vers des communautés de travail inspirées (2014).